Sanskriet, een geleerde Indische of Indo-Arische taal
 Oud-Indisch (schaakopening)